Rionegro peut désigner :

Rionegro, une municipalité du département d'Antioquia, en Colombie.
 Rionegro, une municipalité du département de Santander, en Colombie.
 Province de Rionegro, une province du département de Cundinamarca, en Colombie.

Rionegro del Puente, une commune de la province de Zamora dans la communauté autonome de Castille-et-León, en Espagne.

Voir aussi

Homonymie de toponyme